То́мас (, ) — ім'я та прізвище, уживане в англомовних і німецькомовних країнах. Походить через посередництво  і  від  [те-ома] — «близнюк», варіант імені Хома (Тома).

 Томас Агірре
 Томас Айнваллер
 Томас Айрес
 Томас Акда
 Томас Алва Едісон
 Томас Аллен
 Томас Аллофс
 Томас Андерс
 Томас Антонеліус
 Томас Арн
 Томас Аугустінуссен
 Томас Баєс
 Томас Бангальтер
 Томас Баттон
 Томас Баудлер
 Томас Бах
 Томас Бахлер
 Томас Беллі
 Томас Бергер
 Томас Берк
 Томас Бернгард
 Томас Бертольд
 Томас Біккель
 Томас Бірстекер
 Томас Біті
 Томас Бічем
 Томас Бо Ларсен
 Томас Брандль
 Томас Браун (письменник)
 Томас Британський
 Томас Бріельс
 Томас Бролін
 Томас Брюнс
 Томас Брюс (лорд Елгін)
 Томас Бютінк
 Томас Вайнгаппель
 Томас Ванек
 Томас Вассберг
 Томас Венцлова
 Томас Вермален
 Томас Вест
 Томас Вілладсен
 Томас Віллібортс Босхарт
 Томас Віллінг
 Томас Вілсон Барнс
 Томас Вільяльба Альбін
 Томас Вільям Робертс
 Томас Вінтерберг
 Томас Вісс
 Томас Вішняускас
 Томас Волластон
 Томас Волтер Скотт
 Томас Волш
 Томас Вотсон
 Томас Вотсон (молодший)
 Томас Вотсон (старший)
Томас Вудро Вільсон
 Томас Вулф
 Томас Гайвард
 Томас Гакл Веллер
 Томас Ганн
 Томас Гант Морган
 Томас Гардвік
 Томас Гарді
 Томас Гарріс
 Томас Гатчинсон
 Томас Геєр
 Томас Гейден Черч
 Томас Гейнсборо
 Томас Гельвег
 Томас Гельмер
 Томас Гемпсон (співак)
 Томас Гендрікс
 Томас Генрі Гакслі
 Томас Гернс
 Томас Герріот
 Томас Герстер
 Томас Гертин
 Томас Герулль
 Томас Гесслер
 Томас Гібсон
 Томас Гілман
 Томас Гітцльшпергер
 Томас Главінич
 Томас Гоббс
 Томас Говард 3-й герцог Норфолк
 Томас Голл
 Томас Гольмстрем
 Томас Гоменсоро
 Томас Горсфілд
 Томас Гравесен
 Томас Градін
 Томас Грайлінгер
 Томас Грайсс
 Томас Грей
 Томас Грем
 Томас Грешем
 Томас Грімм
 Томас Гуд
 Томас Гукер
 Томас Гундертпфунд
 Томас Гуттер
 Томас Ґолд
 Томас Ґордон
 Томас Ґустафсон
 Томас Далейль
 Томас Данілявічюс
 Томас де Берланґа
 Томас де Бошан, 11-й граф Ворік
 Томас де Гартман
 Томас де Квінсі
 Томас де Кейзер
 Томас де ла Ру
 Томас де Мезьєр
 Томас Девенпорт
 Томас Девіс
 Томас Дейвенпорт
 Томас Дейлі
 Томас Дене
 Томас Джеймс Гендерсон
 Томас Джеймс Кларк
 Томас Джейн
 Томас Джексон
 Томас Джердон
 Томас Джефферсон
 Томас Джефферсон Гауелл
 Томас Джефферсон Джексон Сі
 Томас Джонатан Баррілл
 Томас Джордж Бейкер
 Томас Джоунс
 Томас Ділейні
 Томас Діш
 Томас Донілон
 Томас Дулі
 Томас Еберт
 Томас Едвард Ґалліксон
 Томас Едвард Лоуренс
 Томас Едвард Хінан
 Томас Едмунд Дьюї
 Томас Едуард Боудич
 Томас Елой Мартінес
 Томас Ендрес
 Томас Ендрюс — ірландський бізнесмен і суднобудівник, конструктор лайнера Титанік
 Томас Ендрюс (хімік)
 Томас Еневольдсен
 Томас Енерот
 Томас Енквіст
 Томас Естл
 Томас Єн Гріффіт
 Томас Єпес
 Томас з Кантімпри
 Томас з Монмута
 Томас Заяц
 Томас Зюдгоф
 Томас Йоганн Зеєбек
 Томас Іглтон
 Томас Ікінс
 Томас Іконому
 Томас Каленберг
 Томас Карлайл
 Томас Каукенас
 Томас Квастгофф
 Томас Квеллінус
 Томас Кембелл
 Томас Керролл
 Томас Кілгор Шервуд
 Томас Кін
 Томас Кініллі
 Томас Кінкейд
 Томас Кірк
 Томас Кітчін
 Томас Клестіль
 Томас Кобле
 Томас Ковер
 Томас Кокрен
 Томас Корвін
 Томас Кормен
 Томас Кох
 Томас Кранмер
 Томас Крейг
 Томас Крейг (актор)
 Томас Кресвік
 Томас Крістіансен
 Томас Кромвель
 Томас Ксенакіс
 Томас Кук
 Томас Култер
 Томас Кун
 Томас Курц
 Томас Лав Пікок
 Томас Лам
 Томас Ланкастер, герцог Кларенс
 Томас Ліндаль
 Томас Лінке
 Томас Ліптон
 Томас Літьєнс
 Томас Лобб
 Томас Лонгосіва
 Томас Лоуренс
 Томас Луїс де Вікторія
 Томас Лукман
 Томас Лурц
 Томас Люті
 Томас Маврос
 Томас Мадсен-Мигдал
 Томас Майн Рід
 Томас Макгуайр
 Томас Макдона
 Томас Мальтус
 Томас Ман
 Томас Манн
 Томас Манро
 Томас Маршалл
 Томас Массі
 Томас Мейхью
 Томас Мелорі
 Томас Мертон
 Томас Метцингер
 Томас Міган
 Томас Міджлі (молодший)
 Томас Мідлдітч
 Томас Мікуцкіс
 Томас Мітчелл
 Томас Мітчелл (актор)
 Томас Міфлін
 Томас Монсон
 Томас Монтегю, 4-й граф Солсбері
 Томас Монхе
 Томас Мор
 Томас Моргенштерн
 Томас Морлі
 Томас Мункельт
 Томас Муньїс-Паблос
 Томас Мур
 Томас Мург
 Томас Мустер
 Томас Мюллер
 Томас Мюнцер
 Томас Мюре
 Томас Нагель
 Томас Наст
 Томас Ніколс
 Томас Н'Коно
 Томас Нордаль
 Томас Ньюкомен
 Томас Ньюман
 Томас Олде Гевелт
 Томас Олег Костянтинович
 Томас Онгелібел Ременгесау
 Томас Охеда
 Томас Парр
 Томас Партей
 Томас Паунелл
 Томас Пейн
 Томас Пек
 Томас Пелем-Голлс
 Томас Перес
 Томас Пікерінг
 Томас Піна Ісла
 Томас Пінчон
 Томас Плессель
 Томас Прагер
 Томас Прадо
 Томас Прайс
 Томас Равеллі
 Томас Райнек
 Томас Райт (астроном)
 Томас Райтер
 Томас Раффль
 Томас Рейкс
 Томас Релер
 Томас Ременгесау
 Томас Реньйонес
 Томас Рід
 Томас Рінкон
 Томас Річард Хейвуд Томсон
 Томас Роберт Чек
 Томас Рогне
 Томас II Савойський
 Томас Сангстер
 Томас Сандстрем
 Томас Санкара
 Томас Сарджент
 Томас Свенссон (гандболіст)
 Томас Свонн
 Томас Сговіо
 Томас Севері
 Томас Сердань де Таллада
 Томас Сиденгам
 Томас Сівертссон
 Томас Сікора
 Томас Сімпсон
 Томас Сміт (футболіст)
 Томас Соренсен
 Томас Арчибальд Спрег
 Томас Стаффорд
 Томас Стеен
 Томас Стейц
 Томас Стернз Еліот
 Томас Стівенс
 Томас Стракоша
 Томас Т. Генді
 Томас Талліс
 Томас Тейлор Хаммонд
 Томас Томсон
 Томас Топхем
 Томас Торквемада
 Томас Тракстон
 Томас Транстремер
 Томас Тук
 Томас Турільд
 Томас Тухель
 Томас Улімвенгу
 Томас Урбан
 Томас Фелтон
 Томас Фернандес
 Томас Фітцсимонс
 Томас Фіцджеральд, 10-й граф Кілдер
 Томас Фіцджеральд, 2-й граф Кілдер
 Томас Фіцджеральд, 7-й граф Кілдер
 Томас Фіцджеральд, граф Оффалі
 Томас Флаверс
 Томас Флоршюц
 Томас Фредерік Чізмен
 Томас Френсіс Бейард
 Томас Френсіс Вілсон
 Томас Фріас (провінція)
 Томас Фріас Аметлєр
 Томас Фрідман
 Томас Фрюман
 Томас Хадсон (художник)
 Томас Хаммарберг
 Томас Ханна
 Томас Хардмеєр
 Томас Хельміг
 Томас Херен
 Томас Хілл (художник)
 Томас Хой
 Томас Цандер
 Томас Чіппендейл
 Томас Чіттенден
 Томас Шааф
 Томас Шведкаускас
 Томас Шеберг
 Томас Шедвелл
 Томас Шеллінг
 Томас Шеннон
 Томас Шепкотт
 Томас Шраммель
 Томас Шролль
 Томас Штангассінгер
 Томас Штрунц
 Томас Юганссон
 Томас Юганссон (борець)
 Томас Юнг
 Томас Юнссон
 Томас Яшке

Чоловічі імена